Pop (de popular), PoP o P.O.P. hace referencia a varios artículos:

Arte
 Arte pop
 Pop, género musical contemporáneo.

Canciones y álbumes
 Pop (canción de La Oreja de Van Gogh)
 Pop (álbum de Los Planetas)
 Pop (álbum de U2)

Autores de nombres botánicos 
 Pop - Emil Pop 1897-1974
 I.Pop - Ioan Pop 1922-

Siglas 
 Post Office Protocol, protocolo de correo electrónico;
 Aeropuerto Internacional de Puerto Plata Gregorio Luperón (República Dominicana), según su código IATA;
 Banco Popular Español, cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es POP.
 Contaminantes orgánicos persistentes (en inglés Persistent Organic Pollutants)
 Prince of Persia, saga de videojuegos.
 Point of precense, locación física de un ISP.